Rio Desaguadero – rzeka w Boliwii
 Desaguadero – miasto w Boliwii, przy granicy z Peru
 Rio Desaguadero – rzeka w Argentynie, znana również jako Rio Salado
 Desaguadero (Argentyna) – miejscowość w Argentynie, w prowincjach Mendoza i San Luis